Regény
 Marcelino, kenyér és bor, José María Sánchez Silva drámája

Filmek
 Marcelino – kenyér és bor (1954), olasz–spanyol film, Ladislao Vajda filmje
 Marcelino (1991), olasz film, Luigi Comencini filmje
 Marcelino – kenyér és bor (2010), spanyol film, José Luis Gutiérrez filmje
 Marcelino (1979), fülöp-szigeteki film, Mario O'Hara filmje

Televíziós sorozatok
 Marcelino (1958), brazil filmsorozat, Luiz Gallon és Silas Roberg filmsorozata
 Marcelino (2001–2010), francia–spanyol–japán rajzfilmsorozat, Santiago Moro és Xavier Picard rajzfilmsorozata